Kleber of Kléber kan verwijzen naar:

 Jean-Baptiste Kléber, een Franse generaal tijdens de Franse revolutionaire oorlogen
 Kléber Dadjo, een Togolese kolonel die deelnam aan de staatsgrepen van 1963 en 1967, feitelijk staatshoofd van Togo in 1967
 Kléber Haedens, een Franse schrijver
 Giacomace de Souza Freitas (beter bekend als Kléber), een Braziliaanse voetballer
 Kléber de Carvalho Corrêa, een Braziliaanse voetballer
 Kléber (metrostation), een metrostation in Parijs
 Kléber (trein), een voormalige Franse binnenlandse TEE-trein voor de verbinding Parijs - Straatsburg
 Avenue Kléber, een hoofdstraat van Parijs
 Place Kléber, een plein in Straatsburg